Карточный домик — сооружение, которое строят из игральных карт для развлечения.

Карточный домик может также означать:
 «Карточный домик» — картина Зинаиды Серебряковой (1919).
 «Карточный домик» — песня композитора Виктора Резникова из репертуара Ирины Отиевой.
  — роман британского писателя  (1989).
В кинематографе
 «» — комедия (Испания, 1943).
 «Карточный домик» — фильм о событиях перед началом Второй мировой войны (Польша, 1953).
 «Карточный домик» — триллер, детектив (Венгрия, 1968).
 «» — фильм (США, 1969).
 «» — мини-сериал в жанре политического триллера по одноимённому роману Майкла Доббса (Великобритания, 1990).
 «Карточный домик» — триллер (США, 1993).
 «Карточный домик» — телесериал (США, 2013), адаптация британского мини-сериала 1990 года.